MILF (2010), een Amerikaanse film uit 2010
 M!LF, een Belgisch televisieprogramma
 Moro Islamic Liberation Front, een islamitische afscheidingsbeweging in de Filipijnen
 Monsters, Inc. Laugh Floor, een attractie in Magic Kingdom
 MILF (acroniem), afkorting voor Mother I('d) Like to Fuck, een seksueel aantrekkelijke moeder